Арменците са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 99 894 души, или 0,20 % от населението на страната.

Численост и дял 
 Според преброяванията от 1926 до 2001 г., общо

Численост и дял на арменците според преброяванията на населението през годините:

 Според преброяванията от 1989 и 2001 г., по регион
Численост и дял на арменците според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Източници

Външни препратки 

Етнически групи в Украйна
Украйна